Бухер () — фамилия и топонимы:

 Бухер () — коммуна в Испании, на Балеарских островах

Персоналии 
 Бухер, Вальтер — немецкий и американский геолог, президент Американского геофизического союза.
 Бухер, Сильвана — швейцарская лыжница, участница Олимпийских игр 2010 в Ванкувере.
 Бухер, Урбан Готфрид (1679—1722) — немецкий медик.
 Бухер, Урс (род. 1953) — швейцарский кёрлингист на колясках, участник Паралимпийских игр 2006.
 Бухер, Эвальд (1914—1991) — немецкий политик, бывший министр юстиции и строительства.